Николай Пак:
 Пак, Николай (1928—1969) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Николай (1927—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Пак, Николай Васильевич (1926—?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.